Hobelsberg ist der Name von 
 Hobelsberg (Kobernaußerwald)
 Hobelsberg (Gemeinde Grainet)